Jason Williams peut désigner :
 Jason Williams (1974-), joueur américain de baseball ;
 Jason Williams (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Jason Aldine Williams (1977-), chanteur américain ;
 Revok, de son vrai nom Jason Williams (1977-), street artiste américain
 Jason Williams (1980-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jason Williams (1983-), joueur américain de basket-ball.